Кальвильо () — город и административный центр одноимённого муниципалитета в мексиканском штате Агуаскальентес. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 19 742 человека.

История 
В 1771 году город основал Мануэль Колон де Ларреатеги.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Página del Ayuntamiento de Calvillo

Города Агуаскальентеса